TDF peut faire référence à :
 TDF, une entreprise de télédiffusion française ;
 Tour de France, une course de cyclisme par étapes ;
 Testis Determining Factor, en médecine, une protéine codée par le gène SRY ;
 Terre de France, expression utilisé par les militaires pour désigner la couleur « kaki clair » ;
 The Document Foundation, la fondation derrière le logiciel LibreOffice.
 TDF, abréviation de Lou Tresor dóu Felibrige, le grand dictionnaire de la langue d'Oc de Frédéric Mistral.
 Transfert des données fiscales, en France.
Ferrari F12tdf, un modèle spécial de voiture sportive de grand tourisme basé sur la Ferrari F12berlinetta du constructeur italien Ferrari.